Elbląg – distretto urbano
Elbląg – comune rurale
Elbląg – fiume